Kotayk (em língua arménia Կոտայք; ) é uma das dez províncias da Armênia, situada no centro do país e cuja capital é Hrazdan, sendo conhecida sobretudo pela cerveja homónima produzida em Abovyan.

Além da capital a região conta com seis outras cidades («comunidades urbanas»): Abovyan, Byureghavan, Charentsavan,  Nor-Hachn, Tsakhkadzor e Yeghvard, e 60 «comunidades rurais».

Geografia

Fronteiras 
Kotayk é a única marz que não faz fronteira com outros países, sendo as suas vizinhas as marzes de:
 Lorri - norte
 Tavush - nordeste
 Gegharkunik - este
 Ararate - sul
 Aragatsotn - oeste
A sudoeste, entre as suas fronteiras com Ararate e Aragatsotn, Kotayk também faz fronteira com Yerevan.

Turismo 
Nesta província encontram-se destinos turísticos bastante frequentados, como Garni e o mosteiro de Geghard além da estância de desportos de inverno de Tsakhkadzor onde nasceu o fisiologista Leon Orbeli.

Demografia

Referências

Ligações externas 
  Guia de Kotayk, por Rick Ney
  Guia turístico da Marz de Kotayk

Províncias da Armênia